

Населені пункти та їхні частини
 Ліпники — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпники — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства
 Ліпники — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ліпники — частина міста Лігниця в Нижньосілезькому воєводстві
 Ліпники — частина села Демби в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпники — частина села Ярочин (Яроцин) у гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпники — колонія в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ліпники — осада в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпники — осада в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпники — лісова осада в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки